SDM est un sigle qui peut désigner :
 SDM (où SDM signifie Super Direct-drive Motor), un type d'objectifs photographiques produits par la marque Pentax.

SDM est aussi une abréviation qui peut désigner :
 SDM (où SDM est l'abréviation de Sadam), un rappeur franco-congolais.